Vezeklés, latinul paenitentia, a lelki életben az elkövetett bűnök jóvátételére való törekvés.
Vezeklés, Weöres Sándor 1936-ban a Nyugatban megjelent verse
Vezeklés, eredeti grúz nyelven latin átírásban: Monanieba, egy 1984-ben készült grúz nyelvű grúz–szovjet filmdráma Tengiz Abuladze rendezésében.
Vezeklés, Jodi Picoult The Storyteller című regényének 2013-nan az Athenaeum Kiadónál Babits Péter általi magyar fordításban megjelent regénye.

Hasonló néven lásd még
A vezeklés, eredeti címe The Penitent 1988-as amerikai filmdráma Cliff Osmond rendezésében.
Vágy és vezeklés, eredeti címe: Atonement, 2007-ben készült brit-francia filmdráma Joe Wright rendezésében.